Дубиче-Церкевне () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хайнувский повят, Подляское воеводство. Административный центр гмины — деревня Дубиче-Церкевне. Население — 1953 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Чехы-Орляньске
 Длуги-Бруд
 Дубиче-Церкевне
 Дубиче-Тофиловце
 Гурны-Груд
 Грабовец
 Исток
 Ягодники
 Якубово
 Елёнка
 Йодлувка
 Кляково
 Корыциски
 Красковщызна
 Кронгле
 Никифоровщызна
 Пасечники-Мале
 Пяски
 Рутка
 Семиволоки
 Стары-Корнин
 Стажина
 Версток
 Вилюки
 Витово
 Войнувка
 Выгон
 Забагоне

Соседние гмины 
 Гмина Чиже
 Гмина Хайнувка
 Гмина Клещеле
 Гмина Орля

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства